

Nazwy geograficzne w USA 
 Hawkeye – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Hawkeye (ang. Hawkeye Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Hawkeye (ang. Hawkeye Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 Hawkeye (ang. Hawkeye Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie

Postacie o pseudonimie Sokole Oko (ang.: Hawkeye) 
 Sokole Oko – pseudonim trapera Natty'ego Bumppo, bohatera Pięcioksięgu przygód Sokolego Oka Jamesa F. Coopera
 Hawkeye – superbohater z uniwersum Marvela. 
 Hawkeye Pierce – bohater filmu i serialu MASH
 Sokolo Oko – harcerz, bohater drugoplanowy kilku książek o przygodach Pana Samochodzika

Inne 
 Sokole Oko – amerykański serial telewizyjny oparty o Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka
 Grumman E-2 Hawkeye – samolot

Zobacz też